Mama steht für:
 Mutter, als Kosewort
 Mama (1990), chinesischer Film von Zhang Yuan
 Mama – Voll cool (1999), kanadischer Film von Laurie Lynd
 Mama (2013), kanadischer Horrorfilm von Andres Muschietti
 Lied (1967) des niederländischen Sängers Heintje und anderer Interpreten seit 1938, siehe Mamma (Lied)
 Mama (Lied), Lied (1983) der britischen Rockband Genesis
 Lied (1997) der britischen Band Spice Girls, siehe Spice Girls/Diskografie#Singles
 Mama (Album), Album (2015) des deutschen Rappers MoTrip
 Mama (Fluss), Nebenfluss des Witim in Ostsibirien, Russland
 Mama (Irkutsk), Ort in der Oblast Irkutsk, Russland
 Mama (Yucatán), Ort im Bundesstaat Yucatán, Mexiko
 Mámǎ, chinesischer Name von Narmang (麻玛门巴族乡), einer Nationalitätengemeinde im Kreis Cona des Regierungsbezirks Shannan im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China
 Mama (Software), Lern-Programmiersprache
 der Name einer sumerischen Muttergottheit, siehe Ninḫursanga

Mama ist der Familienname folgender Personen:
 Amina Mama (* 1958), nigerianisch-britische Schriftstellerin, Feministin und Wissenschaftlerin 
 Chabi Mama (* 1923), beninischer Politiker, Außenminister von Benin (1959–1960, 1963–1964)
 Miguel Tankamash Mama (1939–2018), ecuadorianischer Politiker
 Seibou Mama (* 1995), beninischer Fußballspieler

Weitere:
 Mama (Schimpansin)

MAMA steht als Abkürzung für:
 Multi-Anode Microchannel Array, ein Sensor zur Vermessung von besonders kleinen Photonenströmen
 Monumenta Asiae Minoris antiqua. Publications of the American Society for Archaeological Research in Asia Minor, archäologisches Reihenwerk

Siehe auch:
 Mamma
 Mamacruz, spanischer Spielfilm (2023)

MAMA